Полянський — українське прізвище.

 Полянський Анатолій Трохимович (1937—1994) — український і російський архітектор, народний художник СРСР.
 Полянський Валерій Володимирович (1969—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Полянський Віктор Павлович (нар. 1988) — український футболіст, футбольний тренер.
 Полянський Віталій Володимирович — український футболіст.
 Полянський Іван — старшина УГА, громадський діяч, кольпортер української періодики.
 Полянський Іван Васильович — голова Ради у справах релігійних культів при Раднаркомі СРСР, начальник відділу 2-го управління НКДБ.
 Полянський Іван Сергійович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Полянський Ілля Анатолійович (1975—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Полянський Михайло Михайлович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Михайло Полянський (1828—1904) — професор академічної гімназії у Львові, автор перших підручників із зоології й фізики руською мовою.
 Ойген Полянський (нар. 1986) — польський футболіст, півзахисник.
 Полянський Олександр (письменник) — карпаторусинський громадський діяч та письменник.
 Полянський Олександр Володимирович (нар. 1983) — нападник національної збірної України з регбі.
 Полянський Олександр Сергійович (* 1948) — доктор технічних наук, професор, відмінник освіти України.
 Полянський Олексій Володимирович (нар. 1986) — український футболіст, півзахисник.
 Полянський Павло Броніславович (нар. 1961) — український історик, державний секретар Міністерства освіти і науки України.
 Роман Полянський (нар. 1933) — французький кінематографіст польського походження.
 Полянський Сергій Олегович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Тома Полянський (1796—1869) — єпископ Перемиський (УГКЦ).
 Тома Полянський (1822—1886) — священик УГКЦ, освітній діяч у Галичині.
 Полянський Федір (?—після 1783) — український ливарник XVIII століття, працював у Львові.
 Полянський Федір Іванович (нар. 1977) — український науковець, громадський діяч.
 Полянський Юрій Іванович (1892—1975) — український геолог, географ і археолог, старшина УГА і визначний член УВО.
 Полянський Ярослав (1930—1994) — композитор і диригент, заслужений діяч культури Польщі, член Спілки польських композиторів.

Примітки 

Українські прізвища
Польські прізвища